

Toponymes



Gagetown, village du comté de Queens;
Upper Gagetown, village du comté de Queens;
Paroisse de Gagetown, paroisse du comté de Queens;
Base des Forces canadiennes Gagetown. base militaire canadienne située au sud de la ville d'Oromocto;

Homonymie de toponyme